J.W. Krause er navnet på flere personer:

 J.W. Krause (murermester) (død ca. 1761) – dansk hofmurermester
 J.W. Krause (kalkfabrikant) (1803-1889) – dansk stenhugger og kalkfabrikant (Johan Wilhelm Krause)